Esta é uma lista com todas as participações que deram entrada no Festival RTP da Canção, por ordem de apresentação geral, ou seja, a ordem de apresentação seguida ao longo dos anos.

Por ano

Por ordem de apresentação geral 
Esta é uma lista com todas as participações que deram entrada no Festival RTP da Canção, por ordem de apresentação.

Final

Canção nº1

Por classificação e pontuação

Final 

Festival RTP da Canção